La Coupe de France de basket-ball 2015-2016 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Robert Busnel, en hommage à Robert Busnel, basketteur international français décédé en 1991. Elle oppose 56 équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2015 à mai 2016. La finale a lieu le  à Bercy dans le cadre des Finales 2016 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Calendrier

Tableau 
Le tirage au sort des  de finale est effectué le . Le tirage au sort des quarts de finale est effectué le . Le tirage au sort des demi-finales est effectué le .

La finale se déroule le dimanche  à L'AccorHotels Arena à Paris.

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Pro A 2015-2016
 Championnat de Pro B 2015-2016
 Championnat de Nationale masculine 1 2015-2016
 Leaders Cup 2016

Lien externe 
 Le site de la FFBB

2015-2016
Basket-ball M
Coupe M